В 1932 году олимпийские соревнования по Современному пятиборью проводились в пятый раз. Доминирование шведских пятиборцев продолжилось - как и на предыдущей Олимпиаде шведские спортсмены заняли первое и второе места. Таким образом, из 15 олимпийских медалей, разыгранных с 1912 по 1932 годы, шведским спортсменам достались 13, они уступили по 1 бронзе представителям Германии и США.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из 14 государств, как и четырьмя годами ранее.

Соревнования по современному пятиборью на Летних Олимпийских играх 1932 года проводились только в личном первенстве.

Участники соревнований 
Всего в соревнованиях приняло участие 25 спортсменов из 10 государств:

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com

Соревнования на летних Олимпийских играх 1932
Современное пятиборье на Олимпийских играх
Международные соревнования по современному пятиборью в США